Финал Кубка Англии по футболу 2006 года стал 125-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 13 мая 2006 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе и закончился со счетом 3:3, «Ливерпуль» выиграл по пенальти 3:1.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Игровые факты на soccerbase.com
 Отчёт о матче на The FA
 Отчёт о матче на LFC History

2006
Кубок Англии финал
Кубок Англии 2006
Кубок Англии 2006
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 13 мая
Май 2006 года
2006 год в Уэльсе